Los anquiornítidos (Anchiornithidae) son una familia extinta de dinosaurios terópodos eumaniraptores que constituyen el taxón hermano del clado de aves Avialae. En el pasado los anquiornítidos han sido clasificados en varias posiciones en el árbol evolutivo de los maniraptores: algunos científicos los han clasificado como una subfamilia de Troodontidae, Archaeopterygidae, o como una agrupación de dinosaurios que representan una gradación evolutiva dentro de Avialae.

Historia 
En 2015 Chatterjee creó a la familia Tetrapterygidae en la segunda edición de su libro The Rise of Birds: 225 Million Years of Evolution, en el cual él incluyó a Xiaotingia, Aurornis, Anchiornis e incluso a Microraptor; propuso que este conjunto sería el grupo hermano de los Avialae. Sin embargo esta familia no tiene validez ya que debería incluir al género Tetrapteryx, el cual es un sinónimo más moderno de Grus (el género de las grullas) y por lo tanto Tetrapterygidae es a su vez un sinónimo más moderno de Gruidae.

Al clado se le dio por primera vez el nombre de subfamilia de "Anchiornithinae" por Xu et al. (2016) y fue definido como "el clado menos inclusivo que contiene a Anchiornis pero no a Archaeopteryx, Gallus, Troodon, Dromaeosaurus, Unenlagia, o Epidexipteryx". 

En 2017 Foth y Rauhut, en su revaluación del espécimen de Haarlem de Archaeopteryx (al cual ellos reclasificaron como un género propio, Ostromia) encontraron que los anquiornítidos son una familia diferenciada y cercana a los ancestros de las aves. Ellos proporcionaron su propia definición de Anchiornithidae como "todos los terópodos maniraptores más cercanamente relacionados con Anchiornis huxleyi que a Passer domesticus, Archaeopteryx lithographica, Dromaeosaurus albertensis, Troodon formosus u Oviraptor philoceratops."

A continuación se presenta la filogenia del grupo basada en la descripción de Halszkaraptor realizada por Cau et al. (2017), quienes incorporaron una matriz filogenética de gran escala en su estudio y encontraron apoyo para Anchiornithidae como una familia independiente:

Referencias